Посуэло-дель-Рей () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Энарес. Занимает площадь 30,93 км². Население — 895 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются Санто Доминго де Силос и святая дева де ла Кабеса.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города провинции Мадрид
Муниципалитеты Мадрида